Timiș bezeichnet

 einen Kreis in Rumänien, siehe Kreis Timiș
 den rumänischen Namen eines Flusses in Rumänien und Serbien, siehe Temesch
 eine Typenbezeichnung für zwei rumänische Straßenbahnbaureihen, siehe Timiș 1 beziehungsweise Timiș 2

Timiș ist der Familienname folgender Personen:

 Ioan Timiș (1951–2010), rumänischer Politiker